

Patronyme 

 Jacques-François Loiseleur-Deslongchamps (1747-1843), géographe français ;
 Jean-Louis-Auguste Loiseleur-Deslongchamps (1774-1849), botaniste français ;
 Jacques-Amand Eudes-Deslongchamps (1794-1867), médecin, naturaliste et paléontologue français ;
 Auguste-Louis-Armand Loiseleur-Deslongchamps (1805-1840), indianiste français ;
 Eugène Eudes-Deslongchamps (1830-1889), naturaliste et paléontologue français ;
 Pierre Deslongchamps (1938-), chimiste canadien.